

Cinema 
 Malaga – film del 1954 diretto da Richard Sale

Geografia 
 Colombia
 Málaga – comune del dipartimento di Santander
 Spagna
 Malaga – città dell'Andalusia
 Málaga del Fresno – comune della Castiglia-La Mancia
 Vélez-Málaga – comune dell'Andalusia
 Stati Uniti d'America
 Malaga – census-designated place situato in California
 Malaga – census-designated place situato in Nuovo Messico

Sport 

 Club Baloncesto Málaga – squadra di pallacanestro spagnola
 Málaga Club de Fútbol – società calcistica spagnola

Altro 

 Málaga – vino spagnolo
 Malaga – gusto di gelato
 SEAT Málaga – automobile della SEAT